Милетин може бити:

 Милетин (презиме), српско презиме
 Милетин (Јичин), град у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република